Kirch steht für:

 Kirch-Gruppe, ein Medienunternehmen
 Kirch (Mondkrater), Einschlagkrater im östlichen Teil des Mare Imbrium

Kirch ist Namensbestandteil folgender Ortschaften:
 Kirch-Beerfurth, Ortsteil von Reichelsheim im Odenwaldkreis, Hessen
 Kirch-Göns, Stadtteil von Butzbach im Wetteraukreis, Hessen
 Kirch Grambow, Ortsteil von Wedendorfersee im Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Kirch Jesar, Ort im Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Kirch Kogel, Ortsteil von Reimershagen im Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Kirch Mulsow, Ort im Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Kirch Rosin, Ortsteil von Mühl Rosinim Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern

Kirch ist der Familienname folgender Personen:
 August Kirch (1879–1959), deutscher Politiker
 Barbara Kirch (* 1960), US-amerikanische Ruderin
 Christfried Kirch (1694–1740), deutscher Astronom
 Christine Kirch (1697–1782), deutsche Astronomin
 Daniel Kirch (* um 1972), deutscher Tenor
 Emma Kirch-Moerdès (1865–1898), deutsche Opernsängerin (Sopran), siehe Emma Moerdes
 Eugen Kirch (1888–1973), deutscher Pathologe
 Gottfried Kirch (1639–1710), deutscher Astronom
 Günter Kirch (* 1948), deutscher Fußballspieler
 Johann Elias Kirch (1706–1748), deutscher Mediziner
 Leo Kirch (1926–2011), deutscher Medienunternehmer
 Margaretha Kirch (um 1703–nach 1744), deutsche Astronomin
 Maria Margaretha Kirch, geborene Winkelmann (1670–1720), deutsche Astronomin
 Michael Heinisch-Kirch (* 1964), deutscher Diakon und Bürgerrechtler
 Oliver Kirch (* 1982), deutscher Fußballspieler
 Patrick Vinton Kirch (* 1950), US-amerikanischer Archäologe
 Simon Kirch (* 1979), deutscher Leichtathlet
 Stefan Kirch (* 1983), deutscher Schauspieler
 Thomas Kirch (* 1957), deutscher Medienunternehmer
 Wilhelm Kirch (1947–2015), deutscher Pharmakologe und Gesundheitswissenschaftler

Siehe auch:
 Hans und Heinz Kirch, Novelle von Theodor Storm
 Kirsch